Les Cinq Sens est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Cinq Sens (The Five Senses), film dramatique canadien écrit, réalisé et produit par Jeremy Podeswa, sorti en 1999
 Les Cinq Sens, essai de Michel Serres

Peinture
 Les Cinq Sens, série de tableaux de Hans Makart ;
 les Allégories des cinq sens, série de cinq tableaux mettant en scène les personnifications féminines des sens, peints par Jan Brueghel l'Ancien (Brueghel de Velours) et Pierre Paul Rubens en 1617 et 1618 à Anvers ;
 Allégories des cinq sens de José de Ribera (entre 1611 et 1615) ;
 Les Cinq Sens, tableau de Sébastien Stoskopff réalisé en 1633.